Kiss László György (1947) szobrász
 Kiss László György (1955–2013) költő, író